FAV BET Вторая хорватская футбольная лига 2018/2019 () — 28-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 24 августа 2018 года и закончится 25 мая 2019 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Статистика на сайте rsssf.com 
 Статистика на сайте soccerway.com 

2018/2019
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2018 году
Спорт в Хорватии в 2019 году